Васькин Бор — название населённых пунктов:

Россия 
 Васькин Бор — деревня в Земетчинском районе Пензенской области.
 Васькин Бор — посёлок в Тавдинском городском округе Свердловской области.